Niemcy:
 Bockhorn – dzielnica miasta Walsrode
 Bockhorn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding
 Bockhorn – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Friesland